Пустоселье — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Пустоселье — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Пустоселье — деревня в Докшицком районе Витебской области.

См. также 
 Пустосел
 Пустосёлов
 Пустоселы